Margaux peut faire référence à :

Géographie 
 Margaux, une commune française du département de la Gironde ;
 l'appellation margaux, un vin du vignoble de Bordeaux ;
 Château Margaux, le domaine viticole situé dans l'appellation du même nom ;
 La Cour Margaux, ancienne voie des entrepôts de Bercy à Paris.

Prénom et personnalités 

 le prénom Margaux
 Margaux Hemingway